Det 10:de Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls vintern 1957/1958, matcherna spelades från 26 november 1957 till 18 mars 1958. Vinnare blev OSK Sverdlovsk.

Mästerskapet avgjordes i en serie där de 14 lagen mötte varandra 2 gånger. I Klass B som spelades mellan 12 lag i Pervouralsk mellan den 23 februari och 11 mars 1958. De tre bäst placerade lagen kvalificerade sig till Klass A.

Sovjetiska mästerskapet

Klass A

Klass B

1957 i Sovjetunionen
1958 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1957/1958